Petrescu je priimek več oseb:
 Anca Petrescu (1949—1913), romunska arhitektka in političarka
 Camil Petrescu (1894—1957), romunski pisatelj
 Cesar Petrescu (1892—1961), romunski pisatelj
 Dan Petrescu (*1967), romunski nogometaš in manager
 T. Nicolae Petrescu (1888—1946), romunski general